Гексацианоферрат(III) меди(I) — неорганическое соединение,
соль меди и гексацианожелезной(III) кислоты с формулой Cu[Fe(CN)],
красно-коричневые кристаллы,
не растворяется в воде.

Физические свойства 
Гексацианоферрат(III) меди(I) образует красно-коричневые кристаллы.

Не растворяется в воде и разбавленных кислотах, растворяется в растворе аммиака.

Литература 
 

Соединения азота по алфавиту
Соединения железа по алфавиту
Соединения меди